Son palacios construidos para el comercio, llamados antiguamente Casa de Bolsa de Comercio, actualmente son donde se organizan las transacciones de las plazas bursátiles. Existen diversos Palacios de la Bolsa construidos en Europa, generalmente de estilo neoclásico, en diferentes ciudades como son:

 Palacio de la Bolsa de Bruselas, diseñado por el arquitecto León Suys.
 Palacio de la Bolsa de Lyon.
 Palacio de la Bolsa de Madrid, edificio que construyó Enrique María Repullés y Vargás.
 Palacio de la Bolsa de Milán, construido por Paolo Mezzanotte.
 Palacio de la Bolsa de Nápoles, construido en 1899 por Alfonso Guerra.
 Palacio de la Bolsa de Oporto, construido en 1842 por el arquitecto Joaquim da Costa Lima.
 Palacio de la Bolsa de París, construido por el arquitecto Alexandre Théodore Brongniart. 
 Palacio de la Bolsa de Viena, construido por Theophil Edvard Freiherr von Hansen.